L'Hôpital de l'Enfant-Jésus peut désigner :
 Hôpital de l'Enfant-Jésus (Québec)
 Hôpital de l'Enfant-Jésus (Caraquet)